Kimberley kan dække over flere emner.

Kimberley, Sydafrika – en by i Sydafrika.
Kim (navn) – et pigenavn mest anvendt i engelsktalende lande.